Giuseppe Cardone (* 3. března 1974, Pavia, Itálie) je bývalý italský fotbalista, který byl odchovancem klubu AC Milán.

Statistika 

Italští fotbalisté
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Parmy
Narození v roce 1974
Žijící lidé
Muži
Fotbalisté AC Pavia
Fotbalisté Piacenza Calcio
Fotbalisté Bologna FC
Narození v Pavii
Fotbalisté L.R. Vicenza Virtus